Dit is een pagina met diverse statistieken van de Italiaanse voetbalclub Internazionale in het seizoen 2007/2008. De club speelde dit seizoen 54 officiële wedstrijden, verspreid over vier competities: Supercoppa, Serie A, Coppa Italia en UEFA Champions League.

Supercoppa

Wedstrijd

Serie A 

Onder leiding van trainer-coach Roberto Mancini werd Internazionale voor de zestiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië. De club prolongeerde de titel en plaatste zich daardoor rechtstreeks voor de groepsfase van de UEFA Champions League 2008/09, net als nummer twee AS Roma.

Wedstrijden
Voor Internazionale begon het seizoen in de hoogste afdeling van het Italiaanse profvoetbal op zondag 26 augustus 2007 met een thuiswedstrijd tegen Udinese Calcio (1-1). Door een eigen doelpunt van verdediger Iván Córdoba in de 90ste minuut bleef het elftal steken op een gelijkspel. De selectie onder leiding van trainer-coach Roberto Mancini leed in 38 duels slechts drie nederlagen. Pas in de 26ste speelronde verloor Inter voor de eerste keer. Dat gebeurde op zondag 2 maart 2008, toen SSC Napoli op eigen veld met 1-0 zegevierde door een vroege treffer van de Uruguayaanse aanvaller Marcelo Zalayeta, die in dat duel ook nog een strafschop miste. Internazionale greep de leiding na een 3-0 overwinning op Sampdoria in de vijfde speelronde en stond de koppositie vervolgens niet meer af.

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van Internazionale, die in het seizoen 2007/08 de kleuren verdedigden van de club uit Milaan.

Coppa Italia

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van Internazionale, die in het seizoen 2007/08 de kleuren verdedigden van de club uit Milaan in de strijd om de Coppa Italia.

UEFA Champions League 

Internazionale werd uitgeschakeld in de achtste finale van Europa's belangrijkste clubcompetitie door het Engelse Liverpool FC. Op de 2-0 nederlaag op Anfield Road door treffers van Dirk Kuyt en Steven Gerrard volgde een 1-0 verlies op eigen veld. Fernando Torres nam in de 63ste minuut de enige treffer voor zijn rekening, nadat Inter kort daarvoor Nicolás Burdisso na een tweede gele kaart van het veld had zien vertrekken.

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van Internazionale, die in het seizoen 2007/08 de kleuren verdedigden van de club uit Milaan in de UEFA Champions League.

2008
Italiaanse voetbalclub 2007/08